

Biochimica
 Enzyme ImmunoAssay – metodo di analisi immunologica usato in biochimica noto anche come ELISA

Aziende 
 EIA – casa automobilistica italiana, attiva a Milano nel 1928

Cinema 
 Euro International Film – casa di Produzione e distribuzione cinematografica italiana

Letteratura 
 Eia! – incitativo del motto dannunziano «Eia! Eia! Eia! Alalà!»

Geografia 
 Eia – frazione di Parma

Organizzazioni 

 Environmental Investigation Agency – Organizzazione Non Governativa per l'investigazione di crimini contro l'ambiente
 Energy Information Administration – agenzia statistica indipendente dello United States Department of Energy
 Electronic Industries Alliance – associazione industriale statunitense del settore elettronico

Codici 
 EIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eia (Papua Nuova Guinea)
 EIA – codice vettore ICAO di Evergreen International Airlines